Philidor (ou Filidor) peut désigner :

Nom de famille 

Philidor ou Danican Philidor est un nom de famille porté par une dynastie de musiciens français (la Famille Philidor) dont :

 Alexandre Danican Philidor (v. 1700) ;
 André Danican Philidor dit « Philidor l'Aîné » (v. 1652 - 1730) ;
 Anne Danican Philidor (1681 - 1728) ;
 Francois Danican Philidor (1689- 1717) ;
 François-André Danican Philidor (1726 - 1795), dit « Philidor le Grand », également joueur d'échecs, qui a donné son nom à des techniques du jeu d'échecs ;
 Jacques Danican Philidor dit « Philidor le Cadet » (1657 - 1708) ;
 Jean Danican Philidor (v. 1620 - v. 1679) ;
 
 Pierre Danican Philidor (1681 - 1731).

Autres 
 le Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen, club d'échecs luxembourgeois ;
 la défense Philidor : une ouverture d'échecs ;
 l'Ensemble Philidor, ensemble à vents français fondé en 1992 ;
 Mulhouse Philidor, club d'échecs français ;
 Philidor Rochelle, pseudonyme de Joseph-Henri Flacon Rochelle ;
 la position de Philidor : une technique de finale ;
 La Position de Philidor, roman de René-Victor Pilhes (1992).